ime više nogometnih klubova:

 NK Mladost 127 (sada HNK Suhopolje)
 NK Mladost Antin
 NK Mladost Banovci
 NK Mladost Bicko Selo 
 NK Mladost Bobovac
 NK Mladost Brđani 
 NK Mladost Brezarić 
 NK Mladost Buzin
 NK Mladost Carevdar
 NK Mladost Cerić
 NK Mladost Cernik
 NK Mladost Čačinci
 NK Mladost Čajkovci
 NK Mladost Čeminac
 NK Mladost Čepinski Martinci
 NK Mladost Črnkovci
 NK Mladost Divoševci
 NK Mladost Donja Bebrina
 NK Mladost Donji Dragonožec
 NK Mladost Donji Kraj
 NK Mladost Draž
 NK Mladost Družbinec
 NK Mladost Đurići
 NK Mladost Fažana
 NK Mladost Golinci
 ŠNK Mladost Gornja Gračenica
 NK Mladost Greda
 NK Mladost Harkanovci
 NK Mladost Nada Hrastovac
 NK Mladost Ivanovci Gorjanski
 NK Mladost Ivanovec
 NK Mladost Karadžićevo
 NK Mladost Klinča Sela
 NK Mladost Klenovnik
 NK Mladost Kloštar Podravski
 NK Mladost Koprivnički Bregi
 NK Mladost Košutarica
 NK Mladost Lapovci
 NK Mladost Luka
 NK Mladost Malino
 NK Mladost Mali Otok
 NK Mladost Marija Bistrica
 NK Mladost Mandićevac
 NK Mladost Molve
 NK Mladost Našička Breznica
 NK Mladost Nević Polje
 NK Mladost Obedišće
 NK Mladost Obrezina
 NK Mladost Paljevine
 NK Mladost Pavlovci
 NK Mladost Petrinja
 NK Mladost Prelog
 NK Mladost Privlaka
 NK Mladost Proložac
 NK Mladost Rečica
 NK Mladost Repušnica
 NK Mladost Satnica Đakovačka
 NK Mladost Sibinj
 NK Mladost Stipanovci
 NK Mladost Sućuraj
 NK Mladost Sveta Marija
 NK Mladost Svinjarevci
 NK Mladost Tiborjanci
 NK Mladost Tribunj
 NK Mladost Varaždin
 NK Mladost Varaždinske Toplice
 NK Mladost Vođinci
 NK Mladost Zabok
 NK Mladost Zagorje Ogulinsko
 NK Mladost Ždralovi